Трифонов, Виктор Яковлевич (род. 26.02.1956 года) — шахтёр, деятель украинского рабочего движения. Председатель местной организации Независимого профсоюза горняков Украины (входит в Конфедерацию свободных профсоюзов Украины) городов Селидово и Новогродовка. Во время голодовки из-за невыплаты задолженности по зарплате шахтерам Селидово и Новогродовки совершил попытку самосожжения в здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Биография 
Родился в городе Мирнограде 26 февраля 1956 года. Получил среднее образование.

Работал машинистом горно-выемочных машин на шахте им. А.Стаханова ГП «Красноармейскуголь».

В 2003 году перевелся на шахту 1\3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь», на которой в этом же году создал ячейку Независимого профсоюза горняков Украины . В 2007 году Виктор возглавил организацию НПГУ, в этом же году получил травму, в связи с которой не смог продолжать работу по специальности. В 2012 во второй раз был избран председателем МО НПГУ г. Селидово, Новогородовка.

С 2012 депутат городского совета города Мирнограда.

В 2014 году на Совете председателей НПГУ, который проходил в Киеве, попросил руководство профсоюза посодействовать освобождению трёх представителей ГП «Селидовуголь», которые находились в плену боевиков «ДНР».

О положении профсоюзов в Донбассе во время боевых действий Виктор говорил так:
«сейчас профсоюз оказался в таких условиях, в которых раньше никогда не работал. И надо быть откровенными: много профсоюзных лидеров оказались неготовыми к работе в такой ситуации. Профсоюзам Донбасса и других регионов сейчас очень трудно защищать права тружеников».

В 2014 году участвовал в выборах в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 50 как самовыдвиженец. Член Партии защитников Отечества.

В 2015 году был избран депутатом Мирноградского городского совета от партии ВО «Батькивщина».

21 июля 2016 года принял участие в акции протеста в городе Киеве, в которой принимали участие члены Независимого профсоюза горняков, которую поддержали другие членские организации Конфедерации свободных профсоюзов Украины, общественные объединения и гражданский корпус «Азов». Митингующие выразили своё несогласие с действиями власти в топливно-энергетическом секторе, а также выдвинули ряд требований общего социально-экономического характера.

4 августа 2016 года Виктор вместе с другими 5 горняками объявили голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности (ул. Богдана Хмельницкого, 4). Голодающие требовали погасить задолженность по выплате заработной платы и наладить стабильную работу шахт. 9 августа 2016 года во время пресс-конференции, которую проводили шахтеры ГП «Селидовуголь», которые шестой день голодают в Киеве в здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, добиваясь выплаты задолженности по зарплате, председатель местной организации Независимого профсоюза горняков Украины городов Селидово и Новогродовка Донецкой области Виктор Трифонов пытался совершить акт самосожжения.

После попытки акта самосожжение Виктор попал в реанимации Дарницкого ожогового центра. Виктор получил ожоги, которые составляют 12 % кожного покрова. Больше всего пострадали лицо, шея и грудная клетка. Ожоги глаз составили 20 %. После проведения консилиума врачи установили, что больной в состоянии средней тяжести.

Примечания 

Персоналии:Покровский район (Донецкая область)
Персоналии:Мирноград
Профсоюзные деятели Украины
Шахтёры СССР
Шахтёры Украины
Самосожжения в знак протеста
Гражданское неповиновение
Члены «Батькивщины»